Austria:
 Eberstein – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan

Osoby:
 Ernest Albrecht von Eberstein – niemiecki feldmarszałek
 Susanne Eberstein – szwedzka polityk